

Chimica 
 S41 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Ringbahn (ferrovia circolare) in senso orario della S-Bahn di Berlino (Germania)